Kabinett González steht für folgende Regierungen in Spanien:

 Kabinett González I (1982 bis 1986)
 Kabinett González II (1986 bis 1989)
 Kabinett González III (1989 bis 1993)
 Kabinett González IV (1993 bis 1996)